Hebriden steht für

 die Hebriden, eine Inselgruppe von Schottland
 Die Hebriden, eine Komposition von Felix Mendelssohn Bartholdy

Siehe auch:
 Neue Hebriden, eine Inselkette im Pazifik